Рыболовлева:
 Рыболовлева, Екатерина Михайловна — советская работница сельского хозяйства, доярка колхоза «Ударник» Нолинского района Кировской области, Герой Социалистического Труда (1958).
  (род. 1966) — российский миллионер.
 Рыболовлева, Нина Васильевна — аким города Семей (1995—1997)